Kosmopolitische verspreiding: het zich gevestigd hebben over vrijwel de gehele wereld (van soorten of andere taxa)
 Kosmopolitisme (wereldburgerschap): het gevoel van verbondenheid met de gehele mensheid, sterker dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit
 Kosmopoliet (vlinder), een nachtvlinder uit de familie van de uilen